Armée de terre steht für:

Heere:
 Französisches Heer
 Armée de terre (Mali), malisches Heer

Sonstiges:
 Armée de Terre (Radsportteam), französisches Radsportteam